

Anni 
82 – anno del I secolo d.C.
82 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
82 Alkmene – asteroide della fascia principale del sistema solare.
82 Eridani – stella nella costellazione dell'Eridano.

Chimica 
82 – numero atomico del Piombo (Pb).

Matematica 
82 – numero naturale

Simbologia 
 82 nella smorfia corrisponde a "La tavola imbandita".